Círculo Paulista de Orquidófilos é uma organização de utilidade pública sediada no centro da Cidade de São Paulo, cujo objetivo é disseminar o conhecimento sobre as orquídeas e seu cultivo.

Foi fundado em 1941 e durante mais de cinquenta anos contribuiu ativamente em direção a seus objetivos, realizando reuniões semanais e publicando um boletim. É uma das associações orquidófilas mais antigas do país e por décadas esteve entre as mais importantes. Em sua biblioteca encontram-se inúmeros livros especializados bastante raros. Foram associados desta associação diversos orquidólogos conhecidos tais como Marcos Antonio Campacci, Vitorino Paiva Castro Neto, Eduardo Luis Martins Catharino e Dalton Holland Baptista, entre outros. Entre os palestrantes que ali falaram estão Frederico Carlos Hoehne, Fábio de Barros e Guido Frederico João Pabst.

No final da década de 1990 entrou em acelerada decadência devido à inconveniência de sua localização. Apesar de ainda formalmente existente, não mais realiza reuniões semanais ou palestras, nem publica seu boletim. Todavia, continua a responsável pelas exposições semestrais de orquídeas que acontecem nas estufas do Jardim Botânico de São Paulo, realiza confraternizações de fim de ano e mantém um sítio na internet.

Ver também
Coordenadoria das Associações Orquidófilas do Brasil
Círculo Americanense de Orquidófilos
American Orchid Society

Referências

Organizações do Brasil